Bräunung steht für:

 Lebensmittelbräunung, Verfärbung von Lebensmitteln
 Maillard-Reaktion, Verfärbung organischer Stoffe beim Erhitzen
 Enzymatische Bräunung, Verfärbung von angeschnittenen Früchten oder Ähnlichem
 die Pigmentierung menschlicher Haut durch UV-Strahlung

Siehe auch:
 Selbstbräuner